Николай Кропотов:
 Кропотов, Николай Владимирович — архитектор.
 Кропотов, Николай Николаевич (1873—1919) — дворянин, участник большевистского движения.